Наталья Антонова:
 Антонова, Наталия Николаевна  — тележурналист, автор  и ведущая телепрограмм
 Антонова, Наталия Сергеевна  — российская актриса театра и кино